Финал Кубка Хорватии по футболу 2014 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2013/14, в котором встречались загребское «Динамо» и «Риека».

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 

2015
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Матчи ФК «Риека»
Хорватия
Май 2014 года
События 7 мая
Спортивные соревнования в Загребе
События 13 мая
Спортивные соревнования в Риеке
Спорт в Хорватии в 2014 году